NGC 6991-1 — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6991
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления